Bethel kan syfta på:

 Betel, Samarien – det historiska namnet på staden Betin knappt tjugo mil norr om Jerusalem

Geografi

Mexiko 

 Bethel, Ocosingo, 
 Bethel, Cintalapa,

Storbritannien 

 Bethel, Llanddeiniolen – en ort i Gwynedd, Wales

USA 

 Bethel, Vermont, ort, Windsor County, 
 Bethel, Connecticut, ort, Fairfield County, 
 Bethel, Alaska, ort, Bethel Census Area,

Se även
Betel

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar